Tune steht für:

 Tune, im Englischen allgemein eine Melodie oder Weise
 Tune (Tobu), ein Dorf im indonesischen Distrikt Tobu in Westtimor

Tune ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Tune (* 1976), australischer Rugby-Union-Spieler
 Dire Tune (* 1985), äthiopische Langstreckenläuferin
 Niels Tune Hansen (* 1953), dänischer Fußballspieler
 Tommy Tune (* 1939), US-amerikanischer Tänzer, Theaterschauspieler, Choreograf und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Tunes
 Tůně
 Tuning